Assetjament, qualsevol tipus de tracte vexatori i desqualificador vers una persona
 Assetjament escolar, agressió quan un estudiant abusa un altre estudiant
 Assetjament laboral, agressió psicològica continuada cap a una persona per part dels seus companys de treball.
 Assetjament sexual, agressions que involucren una certa càrrega sexual.
 Assetjament immobiliari, accions il·licites o immorals destinades al desallotjament dels inquilins d'un immoble.
 Ciberassetjament 
 Ciberassetjament escolar
 Assetjament físic, forma d'assetjament que consisteix en la persecució ininterrompuda i intrusiva d'un subjecte.
 Assetjament (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de Barry Levinson estrenada el 1994.
 Comportament d'assetjament, conducta que alguns animals poden fer servir contra els depredadors.